

Codici 
 tsx – codice ISO 639-3 della lingua mubami

Acronimi 
 TSX – Toronto Stock Exchange